Lotus 33 – samochód Formuły 1 zespołu Lotus, zaprojektowany przez Colina Chapmana i używany w sezonach 1964–1967. Był to model bazujący na Lotusie 25, napędzany ulepszonym silnikiem Coventry Climax o mocy około 220 KM i pojemności 1500 cm³. Posiadał nowe zawieszenie, co było związane z używaniem nowych, szerszych opon.

Wyniki w Formule 1

Bibliografia 
 Lotus 33

33